Однофамилец — человек, носящий такую же фамилию, что и другой, но не являющийся его родственником. Также ряд производных названий:

 «Однофамилец» (1956) — повесть Геннадия Гора.
 «Однофамилец» (1975) — повесть Даниила Гранина.
 «Однофамилец» — поставленный по ней в 1978 году двухсерийный телефильм Ольгерда Воронцова.
 «Однофамилец» (1970-е) — поэма Олега Чухонцева.

Примечания